

Literatura 
 Dies irae – początek rymowanej sekwencji napisanej na przełomie XII i XIII prawdopodobnie przez Tomasza z Celano, często rozumiany jako jej synonim, a czasami jako określenie całego początkowego fragmentu.
 Dies irae – hymn Jana Kasprowicza
 Dzień Sądu – powieść Stanisława Przybyszewskiego nawiązujący tytułem do Dies irae
 Deus Irae – powieść Rogera Zelazny’ego i Philipa K. Dicka

Muzyka

Utwory muzyczne 
 Dies Irae – Oratorium ob memoriam in perniciei castris in Oświęcim necatorum inexstinguibilem reddendam Krzysztofa Pendereckiego
 Dies Irae – Bathory

Grupy muzyczne 
 Dies Irae – grupa muzyczna z Polski (death metal)

Albumy muzyczne 
 Dies Irae – album grupy Devil Doll
 Dies Irae I, Dies Irae II – albumy grupy Noir Désir
 Dies Irae – album grupy Coptic Rain

Film 
 Vredens dag (Day of Wrath, Dzień Gniewu) – film z 1943 roku
 Den gneva (Dies Irae, Day of Wrath, День гнева) – film z 1985 roku
 Dies irae (1998)
 Dies irae (2003)
 Dies irae (2005)

Gry komputerowe 
 Dies irae – japońska powieść wizualna studia Light, wydana w 2007 roku